Bourges steht für:
 Bourges, eine Stadt im französischen Département Cher
 Bourges (Fluss), ein Fluss im französischen Département Ardèche
 Arrondissement Bourges, Verwaltungseinheit im französischen Départements Cher
 Erzbistum Bourges, Erzbistum der französischen Stadt Bourges
 FC Bourges, französischer Fußballverein

Bourges ist ein Namensteil folgender Personen:
 Eudes Herpin von Bourges († um 1109), Vizegraf von Bourges, Kreuzritter
 Radulf von Bourges (* um 800–866), Erzbischof von Bourges, Heiliger

 Ursinus von Bourges, erster Bischof von Bourges

Bourges oder Bourgès ist der Familienname folgender Personen:
 Béatrice Bourges (* 1960), französische Unternehmensberaterin, Publizistin und Aktivistin
 Élémir Bourges (1852–1925), französischer Autor
 Maurice Bourgès-Maunoury (1914–1993), französischer Politiker
 Yvon Bourges (1921–2009), französischer Politiker

Siehe auch:
 Borges